Lemery (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas;
 Lemery (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.